Anastasia Griffith (Paris, 23 de março de 1978) é uma atriz estadunidense de origem França. Se destacou no seriado norte-americano Trauma como uma paramédica.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos